Kusnezkoje () ist der Name folgender russischer Orte:
 Kusnezkoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Backelfeld, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Kusnezkoje (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Kusnezkoje (Twer), Dorf in der Oblast Twer